Вестманнаэйяр ():

Географические объекты 
 Вестманнаэйяр — архипелаг к югу от Исландии.
 Вестманнаэйяр — город на острове Хеймаэй этого архипелага.
 Вестманнаэйяр — аэропорт на этом архипелаге.
 Вестманнаэйяр — группа вулканических объектов на этом архипелаге и на юго-западном побережье Исландии.

Спортивные клубы 
 «» — исландский спортивный клуб, в том числе его отделения:
 «Вестманнаэйяр» — исландский мужской футбольный клуб.
 «» — исландский женский футбольный клуб.
 «» — исландский женский гандбольный клуб.